Troglohyphantes — рід аранеоморфних павуків родини лініфіїд (Linyphiidae). Містить 129 видів.

Поширення 
Рід поширений в Південній, Центральній та Східній Європі, на Канарах, в Алжирі, Тунісі, Туреччині, на Кавказі.

Види 

 Troglohyphantes adjaricus Tanasevitch, 1987
 Troglohyphantes affinis (Kulczyński, 1914)
 Troglohyphantes affirmatus (Simon, 1913)
 Troglohyphantes albicaudatus Bosmans, 2006
 Troglohyphantes albopictus Pesarini, 1989
 Troglohyphantes alluaudi Fage, 1919
 Troglohyphantes apenninicus Isaia, Mammola & Pantini, 2017
 Troglohyphantes balazuci Dresco, 1956
 Troglohyphantes birsteini Charitonov, 1947
 Troglohyphantes bolivarorum Machado, 1939
 Troglohyphantes bolognai Brignoli, 1975
 Troglohyphantes bornensis Isaia & Pantini, 2008
 Troglohyphantes boudewijni Deeleman-Reinhold, 1974
 Troglohyphantes brevipes Deeleman-Reinhold, 1978
 Troglohyphantes brignolii Deeleman-Reinhold, 1978
 Troglohyphantes bureschianus Deltshev, 1975
 Troglohyphantes caecus Fage, 1919
 Troglohyphantes caligatus Pesarini, 1989
 Troglohyphantes cantabricus Simon, 1911
 Troglohyphantes caporiaccoi Brignoli, 1971
 Troglohyphantes cavadinii Pesarini, 1989
 Troglohyphantes cerberus (Simon, 1884)
 Troglohyphantes charitonovi Tanasevitch, 1987
 Troglohyphantes cirtensis (Simon, 1910)
 Troglohyphantes comottii Pesarini, 1989
 Troglohyphantes confusus Kratochvíl, 1939
 Troglohyphantes croaticus (Chyzer, 1894)
 Troglohyphantes cruentus Brignoli, 1971
 Troglohyphantes dalmaticus (Kulczyński, 1914)
 Troglohyphantes deelemanae Tanasevitch, 1987
 Troglohyphantes dekkingae Deeleman-Reinhold, 1978
 Troglohyphantes diabolicus Deeleman-Reinhold, 1978
 Troglohyphantes dinaricus (Kratochvíl, 1948)
 Troglohyphantes diurnus Kratochvíl, 1932
 Troglohyphantes dominici Pesarini, 1988
 Troglohyphantes draconis Deeleman-Reinhold, 1978
 Troglohyphantes drenskii Deltshev, 1973
 Troglohyphantes excavatus Fage, 1919
 Troglohyphantes exul Thaler, 1987
 Troglohyphantes fagei Roewer, 1931
 Troglohyphantes fallax Deeleman-Reinhold, 1978
 Troglohyphantes fatalis Pesarini, 1988
 Troglohyphantes fugax (Kulczyński, 1914)
 Troglohyphantes furcifer (Simon, 1884)
 Troglohyphantes gamsi Deeleman-Reinhold, 1978
 Troglohyphantes gestroi Fage, 1933
 Troglohyphantes giachinoi Isaia & Mammola, 2018
 Troglohyphantes giromettai (Kulczyński, 1914)
 Troglohyphantes gladius Wunderlich, 1995
 Troglohyphantes gracilis Fage, 1919
 Troglohyphantes gregori (Miller, 1947)
 Troglohyphantes hadzii Kratochvíl, 1934
 Troglohyphantes helsdingeni Deeleman-Reinhold, 1978
 Troglohyphantes henroti Dresco, 1956
 Troglohyphantes herculanus (Kulczyński, 1894)
 Troglohyphantes inermis Deeleman-Reinhold, 1978
 Troglohyphantes iulianae Brignoli, 1971
 Troglohyphantes jamatus Roewer, 1931
 Troglohyphantes jeanneli Dumitrescu & Georgescu, 1970
 Troglohyphantes juris Thaler, 1982
 Troglohyphantes karawankorum Deeleman-Reinhold, 1978
 Troglohyphantes karolianus Topçu, Türkes & Seyyar, 2008
 Troglohyphantes konradi Brignoli, 1975
 Troglohyphantes kordunlikanus Deeleman-Reinhold, 1978
 Troglohyphantes kratochvili Drensky, 1935
 Troglohyphantes labrada Wunderlich, 2012
 Troglohyphantes lanai Isaia & Pantini, 2010
 Troglohyphantes latzeli Thaler, 1986
 Troglohyphantes lesserti Kratochvíl, 1935
 Troglohyphantes lessinensis Caporiacco, 1936
 Troglohyphantes liburnicus Caporiacco, 1927
 Troglohyphantes lucifer Isaia, Mammola & Pantini, 2017
 Troglohyphantes lucifuga (Simon, 1884)
 Troglohyphantes marqueti (Simon, 1884)
 Troglohyphantes microcymbium Pesarini, 2001
 Troglohyphantes milleri (Kratochvíl, 1948)
 Troglohyphantes montanus Absolon & Kratochvíl, 1932
 Troglohyphantes nigraerosae Brignoli, 1971
 Troglohyphantes noricus (Thaler & Polenec, 1974)
 Troglohyphantes novicordis Thaler, 1978
 Troglohyphantes numidus (Simon, 1911)
 Troglohyphantes nyctalops Simon, 1911
 Troglohyphantes orghidani Dumitrescu & Georgescu, 1977
 Troglohyphantes oromii (Ribera & Blasco, 1986)
 Troglohyphantes orpheus (Simon, 1884)
 Troglohyphantes paulusi Thaler, 2002
 Troglohyphantes pavesii Pesarini, 1988
 Troglohyphantes pedemontanus (Gozo, 1908)
 Troglohyphantes phragmitis (Simon, 1884)
 Troglohyphantes pisidicus Brignoli, 1971
 Troglohyphantes pluto Caporiacco, 1938
 Troglohyphantes poleneci Wiehle, 1964
 Troglohyphantes polyophthalmus Joseph, 1882
 Troglohyphantes pretneri Deeleman-Reinhold, 1978
 Troglohyphantes pugnax Deeleman-Reinhold, 1978
 Troglohyphantes pumilio Denis, 1959
 Troglohyphantes pyrenaeus Simon, 1907
 Troglohyphantes racovitzai Dumitrescu & Georgescu, 1970
 Troglohyphantes regalini Pesarini, 1989
 Troglohyphantes roberti Deeleman-Reinhold, 1978
 Troglohyphantes roquensis Barrientos & Fernández-Pérez, 2018
 Troglohyphantes ruffoi Caporiacco, 1936
 Troglohyphantes salax (Kulczyński, 1914)
 Troglohyphantes saouaf Bosmans, 2006
 Troglohyphantes sbordonii Brignoli, 1975
 Troglohyphantes schenkeli (Miller, 1937)
 Troglohyphantes sciakyi Pesarini, 1989
 Troglohyphantes scientificus Deeleman-Reinhold, 1978
 Troglohyphantes similis Fage, 1919
 Troglohyphantes simoni Fage, 1919
 Troglohyphantes sketi Deeleman-Reinhold, 1978
 Troglohyphantes solitarius Fage, 1919
 Troglohyphantes sordellii (Pavesi, 1875)
 Troglohyphantes spatulifer Pesarini, 2001
 Troglohyphantes spinipes Fage, 1919
 Troglohyphantes strandi Absolon & Kratochvíl, 1932
 Troglohyphantes subalpinus Thaler, 1967
 Troglohyphantes svilajensis (Kratochvíl, 1948)
 Troglohyphantes tauriscus Thaler, 1982
 Troglohyphantes thaleri Miller & Polenec, 1975
 Troglohyphantes trispinosus Miller & Polenec, 1975
 Troglohyphantes troglodytes (Kulczyński, 1914)
 Troglohyphantes turcicus Topçu, Türkeş, Seyyar, Demircan & Karabulut, 2014
 Troglohyphantes typhlonetiformis Absolon & Kratochvíl, 1932
 Troglohyphantes vicinus Miller & Polenec, 1975
 Troglohyphantes vignai Brignoli, 1971
 Troglohyphantes wiebesi Deeleman-Reinhold, 1978
 Troglohyphantes wiehlei Miller & Polenec, 1975
 Troglohyphantes zanoni Pesarini, 1988

Посилання 

Лініфіїди
Роди павукоподібних